Världsmästerskapet i strandfotboll 2009 var den femte upplagan av Världsmästerskapet i strandfotboll med Fifa som arrangör. Turneringen spelades i Förenade Arabemiraten 16-22 november 2009.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
 Officiell hemsida

2009
2009 i Förenade arabemiraten